Maitland – szkocki ród

Miejscowości w Australii:
 Maitland – miejscowość w stanie Australia Południowa
 Maitland – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Kanadzie:
 Maitland – w latach 1869–ok. 1880 nazwa miejscowości Port Maitland w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Yarmouth

Miejscowości w USA:
 Maitland – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Maitland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Holt

Inne:
 Diecezja Maitland-Newcastle – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Australii